Osoby o tym nazwisku:
 Iwan Małkin − radziecki funkcjonariusz służb specjalnych
 Jewgienij Małkin − rosyjski hokeista